Everard van Doerne (15e eeuw), edelman en kwartierschout van Peelland
 Everard van Doerne (16e eeuw), edelman, en onder andere hoogschout en heer van Deurne
 Everard van Doerne (17e eeuw), heer van Asten